

Biografia
Era la figlia di George Leveson-Gower, I duca di Sutherland, e di sua moglie, Lady Elizabeth Sutherland, XIX contessa di Sutherland.

Matrimonio
Il 27 dicembre 1814, sposò Henry Howard, XIII duca di Norfolk. La coppia ebbe cinque figli:

 Adeliza Matilda Fitzalan-Howard (?-1904), sposò nel 1855 il suo secondo cugino, Lord George Manners.
 Henry Fitzalan-Howard, XIV duca di Norfolk (1815–1860).
 Edward Fitzalan-Howard, I barone Howard di Glossop (1818–1883).
 Mary Charlotte Howard (1822–1897), sposò Thomas Foley, IV barone Foley.
 Bernard Thomas Fitzalan-Howard (1825–1846).

Compose 166 testi per pianoforte che ha tradotto in cinque lingue, tra il 1811 e il 1823. Essi comprendono opere di autori come Rousseau, Gay, Mozart, Arnold, Arne e Handel. La collezione è attualmente detenuta dall' Università di Yale.

Fu Lady of the Bedchamber della regina Vittoria (1842–1843).

Lady of the Bedchamber